El Viejo – hiszpański malarz 
 El Viejo – miasto w Nikaragui
 El Viejo – wulkan w Nikaragui